Соколов Іван Іванович (1823–1910) — маляр і графік.
 Соколов Іван Іванович (1865–1939) — візантиніст, історик церкви.